Saint Barthélemy ou saint Barthélémy désigne plusieurs saints chrétiens.

Saint catholique et orthodoxe 
Saint Barthélemy, apôtre et martyr, le plus célèbre ; fêté le 24 août en Occident, les 25 août et 11 juin en Orient.
 Barthélemy de Rossano († 1054 ou 1065), ou Barthélemy de Rosano grec de Calabre, disciple et hagiographe de saint Nil de Rossano, abbé de Grottaferrata près de Rome ; fêté le 11 novembre.

Saints et bienheureux catholiques 
Par ordre chronologique du décès :
 Barthélemy de Tours (), bienheureux, abbé de Marmoutier, puis évêque de Tours ; fêté le 11 novembre ;
 Barthélemy Aiutamicristo de Pise ( († 1224), bienheureux camaldule à Pise; fêté le 28 janvier.
 Barthélemy de Bragance († 1270), bienheureux dominicain, maître du Palais pontifical sous le pape Grégoire IX, ami de saint Louis ; fêté le 27 octobre ;
 Barthélemy Cerveri (1420-1466), bienheureux dominicain martyr, fêté le 21 avril ;
 Barthélemy Fanti († 1495), bienheureux, originaire de Mantoue en Italie du Nord, maître spirituel dans l'Ordre des Carmes ; fêté le 5 décembre ;
 Barthélemy des Martyrs (°1514 - †1590) bienheureux dominicain, évêque de Braga au Portugal ; fêté le 16 juillet ; 
 Alban-Barthélémy Roe (1583-1642), prêtre anglais, un des quarante martyrs d'Angleterre et du pays de Galles, canonisé en 1970.

Et aussi (date inconnue) :
 Barthélemy Laurel, bienheureux ; fêté le 27 août.
 .

Œuvres artistiques
 Saint Barthélemy, peinture du Pérugin, réalisé entre 1503 et 1523 ;
 Saint Barthélemy, peinture à l'huile réalisée par Le Greco dans les années 1610.

Références 

Saint catholique (homonyme)